Rudenko (, ) ist der ukrainische Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Rudenko (* 1999), russischer Fußballspieler
 Bela Andrejewna Rudenko (1933–2021), sowjetische Opernsängerin
 Bogdan Nikolajewitsch Rudenko (* 1977), kasachischer Eishockeyspieler
 Konstantin Rudenko (* 1981), russisch-kasachischer Eishockeyspieler
 Leonid Georgijewitsch Rudenko (1906–nach 1948), sowjetischer Bürgermeister, Handelsvertreter und Generalleutnant
 Ljudmila Wladimirowna Rudenko (1904–1986), sowjetische Schachweltmeisterin 
 Margarita Borissowna Rudenko (1926–1976), russische Philologin und Orientwissenschaftlerin
 Maksym Rudenko (* 1979), ukrainischer Radrennfahrer
 Mykola Rudenko (1920–2004), ukrainischer Dissident, Menschenrechtsaktivist und Autor 
 Oleg Olegowitsch Rudenko (* 1972) russischer Biathlet
 Roman Andrejewitsch Rudenko (1907–1981), sowjetischer Hauptankläger bei den Nürnberger Prozessen 

 Serhij Rudenko (* 1970), ukrainischer Journalist und Autor
 Walentin Rudenko (1938–2016), ukrainischer Großmeister der Schachkomposition

Rudenko steht zudem für:

 Rudenko (Ort), Dorf in der Westukraine